Jens Lehmann (wielrenner) (*1967), een Duits wielrenner
 Jens Lehmann (voetballer) (*1969), een Duits voetbalkeeper
 Jens Lehmann (triatleet) (*1976), een Duits triatleet en duursporter